Solsjöstjärnor (Solasteridae) är en familj av sjöstjärnor som beskrevs av René Viguier 1878. Solsjöstjärnor ingår i ordningen Velatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Solasteridae 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor